In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Bakung (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Blitar van de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Bakung (Bakung), een plaats in het regentschap Blitar van de provincie Oost-Java
 Bakung (Cikande), een plaats in het regentschap Serang van de provincie Banten, Java
 Bakung (Indralaya Utara), een plaats in het regentschap Ogan Ilir van de provincie Zuid-Sumatra
 Bakung (Jogonalan), een plaats in het regentschap Klaten van de provincie Midden-Java
 Bakung (Kanor), een plaats in het regentschap Bojonegoro van de provincie Oost-Java
 Bakung (Kronjo), een plaats in het regentschap Tangerang van de provincie Banten, Java
 Bakung (Maro Sebo), een plaats in het regentschap Muaro Jambi van de provincie Jambi, Sumatra

Bakung Kidul (zuid), een plaats in het onderdistrict Jamblang in het regentschap Cirebon van de provincie West-Java
Bakung Lor (noord), een plaats in het onderdistrict Jamblang in het regentschap Cirebon van de provincie West-Java
Bakung Pringgodani, een plaats in het onderdistrict Balong Bendo in het regentschap Sidoarjo van de provincie Oost-Java
Bakung Temenggungan, een plaats in het onderdistrict Balong Bendo in het regentschap Sidoarjo van de provincie Oost-Java